Парламентские выборы в Сан-Марино прошли 31 мая 1998 года.

Христианско-демократическая партия осталась крупнейшей партией парламента, получив 25 из 60 мест. Явка составила 75 %.

Результаты

См. также 
 Генеральный совет Сан-Марино

Примечания 

Сан-Марино
Выборы в Сан-Марино
1998 год в Сан-Марино
Май 1998 года
События 31 мая